Виктор Григорьевич Тищенко (22 февраля 1949) — советский футболист, выступавший на позиции защитника и полузащитника, советский и российский футбольный тренер. Возглавлял тольяттинскую «Ладу» в высшем дивизионе.

Биография 
В качестве футболиста провёл 7 матчей в первой лиге за «Кубань», а также около десяти лет выступал за клубы второй лиги, самым известным из которых была волгоградская «Сталь» (ныне — «Ротор»).

После окончания игровой карьеры начал работать тренером в клубах, представлявших республики Средней Азии. В 1989 году впервые занял пост главного тренера в клубе «Зарафшан», затем работал с командой «Актюбинец» и клубами, представлявшими Краснодарский край — «Торпедо» (Армавир) и «Колос» (Краснодар).

В 1994 году вошёл в тренерский штаб тольяттинской «Лады» и в июле того же года возглавил команду, под его руководством «Лада» сыграла 15 матчей в высшей лиге, где заняла последнее место. В следующем сезоне Тищенко работал в тренерском штабе команды помощником Виктора Антиховича, которому удалось вернуть команду в высшую лигу. В 1996 году снова занял пост главного тренера «Лады», но не смог удержать команду в высшей лиге и в мае 1997 года подал в отставку.

В декабре 1998 года в течение нескольких дней исполнял обязанности главного тренера «Кубани». В середине 2000-х годов возглавлял новороссийский «Черноморец» и клуб «Сочи-04». В дальнейшем работал на административных должностях в московском «Локомотиве» и киевском «Динамо» при Юрии Сёмине. С 2016 года снова работает в «Локомотиве».

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Азамат»
Игроки ФК «Спартак» Рязань
Игроки ФК «Чайка» Севастополь
Игроки ФК «Актобе»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Зарафшан»
Тренеры ФК «Актобе»
Тренеры ФК «Армавир» Россия
Тренеры ФК «Колос» Краснодар
Тренеры ФК «Лада-Тольятти»
Тренеры ФК «Черноморец» Новороссийск
Тренеры ФК «Сочи-04»